Do soutěže smíšené čtyřhry na pařížském grandslamu French Open 2016, konaném mezi 22. květnem až 5. červnem 2016, nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl americký pár Bethanie Matteková-Sandsová a Mike Bryan, který se rozhodl v mixu nestartovat.

Soutěž vyhrála nenasazená švýcarsko-indická dvojice Martina Hingisová a Leander Paes po finálovém vítězství nad Saniou Mirzaovou z Indie a Ivanem Dodigem z Chorvatska. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 4–6 a 6–4, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–8].

Oba šampioni tak po výhrách na Australian Open 2015, ve Wimbledonu 2015 a na US Open 2015 zkompletovali kariérní grandslam ve smíšené čtyřhře. V této kategorii si Švýcarka připsala premiérové vítězství z Roland Garros, páté celkově a dvacáté druhé na Grand Slamu. Pro Inda to byla také první pařížská trofej z mixu, desátá celkově a osmnáctý vavřín v rámci majoru.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Paes poděkoval svému otci, za to jak ho v dětství vedl: „Tento kariérní grandslam jde pouze za jednou osobou, a to za mým otcem. Mám tě rád a děkuji ti za všechno,“ vlídná slova adresoval i spoluhráčce: „Miluji tě jako blázen, je skutečné potěšení sdílet tento kurt s tebou.“ Hingisová se ve finále střetla se svou spoluhráčkou z ženské čtyřhry, a k tomu poznamenala: „Nikdy není jednoduché hrát proti sobě, na začátku turnaje jsme si řekly, že pokud se máme mezi sebou střetnout, tak až ve finále. Za prohru se omlouvám, ale jsem si jista, že se ještě v nějakých zápasech setkáme.“

Vítězové si do žebříčků čtyřher nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 116 000 eur, finalisté pak poloviční prémii.

Nasazené páry 
  Čan Chao-čching /  Jamie Murray (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (finále)
  Kristina Mladenovicová /  Pierre-Hugues Herbert (semifinále)
  Jaroslava Švedovová /  Florin Mergea (2. kolo)
  Jelena Vesninová /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Coco Vandewegheová /  Bob Bryan (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016